Mit dem Namen Zeche Glückauf gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Glückauf in Dortmund-Brünninghausen
 Die Zeche Glückauf-Tiefbau in Dortmund-Hombruch
 Die Zeche Glückaufsegen in Dortmund-Wellinghofen
 Die Zeche Glückauf in Sprockhövel-Gennebreck
 Die Zeche Glückauf Barmen in Sprockhövel-Hiddinghausen
 Die Zeche Glückauf in Witten (insgesamt 4 Kleinzechen)
 Der Glückauf Erbstollen in Dortmund-Brünninghausen
 Die Zeche Vereinigte Glückauf in Witten-Durchholz

Siehe auch:
 Glückauf, Gruß der Bergleute
 Aufgeklärtes Glück
 Zeche Gutglück